Erika (Eemsland), een plaats in het Duitse Eemsland
Erika (Pokémon), een personage uit Pokémon
Erika (schrijfmachine), een merk schrijfmachine
Erika (voornaam), een meisjesnaam afgeleid van Erik
Erika (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam
Erika (olietanker), een tanker die voor de kust van Bretagne verging.
 Erika (tropische storm), een tropische storm in 2015.
kamp Erika, een gevangenenkamp in de Tweede Wereldoorlog
Erika (lied), een marslied van de Duitse Wehrmacht
Erika (geslacht), een geslacht donsvlinders

Zie ook
Erica